Grundbauer ist der Name folgender Orte:

 Grundbauer (Bad Bayersoien), Ortsteil von Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Grundbauer (Triberg im Schwarzwald), Ortsteil von Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Grundbauer steht für:
 Grundbauer (Beruf), eine Berufsbezeichnung im Grundbau